Кукша:
 Кукша канадська (Perisoreus canadensis)
 Кукша тайгова (Perisoreus infaustus) — птах родини воронових.

Православні святі 
 Кукша Одеський
 Священомученик Кукша або Кукша Печерський